Deze lijst van golfers met de meeste major golfkampioenschappen geeft een overzicht van de golfers die tijdens hun loopbaan de vier bekende majors wonnen. De vier bekende majors zijn Masters Tournament, US Open, The Open Championship en PGA Championship.

Winnaars majors

Externe link 
  Officiële website

major kampioenschap